Dušan Mandić (1994) − pallanuotista serbo
 Lara Mandić (1974) − ex cestista serba
 Leopoldo Mandić (1866-1942) − religioso e presbitero croato dell'Ordine dei frati minori cappuccini proclamato santo
 Milica Mandić (1991) − taekwondoka serba
 Sanja Mandić (1995) – cestista serba
 Staniša Mandić (1995) − calciatore montenegrino, di ruolo attaccante

Variante Mandic
 Branislava Mandic (1991) − modella serba, Miss Serbia Universo 2012
 John Mandic (1919-2003) − cestista statunitense